El temple del Sud és un petit temple prop del llogaret de Nag Kom Lolah, a pocs metres del Temple de Tuthmosis II, a la zona sud de les necròpolis de l'oest de Luxor. S'assembla al Temple del Nord. El seu constructor és desconegut.

Sud
Luxor